Canada
 Rockwood – municipalità rurale del Manitoba
 Stati Uniti d'America
 Rockwood – villaggio della Contea di Randolph, Illinois
 Rockwood – città della Contea di Wayne, Michigan
 Rockwood – borough della Contea di Somerset, Pennsylvania
 Rockwood – città della Contea di Roane, Tennessee
 Rockwood – CDP della Contea di Chesterfield, Virginia